Església del Salvador  o Basílica del Salvador de Borriana
 Església del Salvador (Bakú)
 Església del Salvador de Cocentaina, edifici a la comarca del Comtat construïda a finals del 
 Església del Salvador de Culla, església de confessió catòlica de principis del  a la comarca de l'Alt Maestrat 
 Església del Salvador (Eslida), església parroquial de confessió catòlica, del , al municipi d'Eslida (la Plana Baixa)
 Església del Salvador (Iecla), monument d'estils gòtic i renaixentista al municipi murcià de Iecla 
 Església del Salvador (Mutxamel), església parroquial al centre de la vila de Mutxamel (l'Alacantí, País Valencià) 
 Església del Salvador de Sagunt, edifici a la comarca del camp de Morvedre, País Valencià) 
 Església del Salvador (València) 
 Església fortificada del Salvador, església catòlica al poble de Pina (Alt Palància)
 Església parroquial del Salvador (Requena)
 Església parroquial del Salvador (Sucaina), edifici construït del  d'estil renaixentista
 Església del Salvador sobre la Sang Vessada, església de Sant Petersburg (Rússia)